Бюджетний кодекс України:

 Бюджетний кодекс України, ухвалений 21 червня 2001 року, втратив чинність
 Бюджетний кодекс України, ухвалений 8 липня 2010 року, чинний